Detta är en lista över personer som tilldelats Svenska Friidrottsförbundets hederstecken Stora grabbars och tjejers märke. Priset instiftades 1928 och delas ut till de som uppnått 25 poäng eller mer för prestationer vid SM, landskamper eller på internationella mästerskap.

Lista
* - indikerar utmärkelse utdelat retroaktivt

Källor 
Svenska Friidrottsförbundets sida om Stora Grabbar. Läst den 22 februari 2019.
Nya Friidrottens Stora 2018. Läst den 2 mars 2019.

Noter

Externa länkar
Föreningen De Stora Grabbarnas lista över alla stora grabbar i friidrott. Läst den 17 september 2011.
Poängregler på friidrott.se (arkiverad hos Internet Archive). Läst den 17 september 2011.

Listor över idrottare
Listor över svenskar